Wackerbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wackerbauer (1931–2015), deutscher Brauereiingenieur und Hochschullehrer
 Stefan Wackerbauer (* 1995), deutscher Autorennfahrer